Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel South Australian Open) van 1989 vond plaats van 2 tot en met 9 januari in de Australische stad Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide